Lumpp ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Lumpp (* 1957), deutscher Jazzpianist
 Claus-Peter Lumpp (* 1964), deutscher Küchenchef
 Georges Lumpp (1874–1934), französischer Ruderer
 Gottlieb Lumpp (19. Jahrhundert), Kreisarchitekt in Südbaden, 1832–1838 badischer Bezirksbaumeister in Bruchsal
 Franz Lumpp (1821–1913), deutscher Jurist und badischer Beamter
 Natalie Lumpp (* 1971), deutsche Sommelière und Weinautorin
 Ray Lumpp († 2015), US-amerikanischer Basketballspieler 

Siehe auch:
 Lump